John Adams (né le  à Wayzata, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 ||  Breck School || USHS || 25 || 6 || 30 || 36 || 0 || - || - || - || - || -  
|-
| 2000-2001 ||  Breck School || USHS || 25 || 13 || 29 || 42 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Eagles de Boston College || NCAA || 25 || 0 || 5 || 5 || 20 || - || - || - || - || -  
|-
| 2002-2003 || Eagles de Boston College || NCAA || 34 || 2 || 5 || 7 || 22 || - || - || - || - || -  
|-
| 2003-2004 || Eagles de Boston College || NCAA || 42 || 3 || 7 || 10 || 26 || - || - || - || - || -  
|-
| 2004-2005 || Eagles de Boston College || NCAA || 35 || 1 || 6 || 7 || 36 || - || - || - || - || -  
|-
| 2005-2006 || Everblades de la Floride || ECHL || 42 || 1 || 14 || 15 || 71 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || Falcons de Springfield || LAH || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -  
|-
| 2005-2006 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -  
|-
| 2005-2006 || Barons de Cleveland || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 10 || - || - || - || - || -  
|-
| 2006-2007 || Chiefs de Johnstown || ECHL || 41 || 5 || 13 || 18 || 38 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2006-2007 || Falcons de Springfield || LAH || 16 || 1 || 3 || 4 || 10 || - || - || - || - || -  
|-
| 2007-2008 || Wildcatters du Texas || ECHL || 62 || 8 || 16 || 24 || 80 || 6 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2007-2008 || Aeros de Houston || LAH || 9 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -  
|-
| 2007-2008 || River Rats d'Albany || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -  
|-
| 2008-2009 || Aeros de Houston || LAH || 13 || 0 || 1 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || IceRays de Corpus Christi || LCH || 46 || 5 || 15 || 20 || 48 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2

Références 

Naissance en décembre 1982
Naissance dans le comté de Hennepin
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Wildcatters du Texas
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Aeros de Houston
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des IceRays de Corpus Christi